Marc-André Fleury (ur. 28 listopada 1984 w Sorel-Tracy) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady.

Kariera 

Wychowanek klubu Regina Rangers. W drafcie NHL z 2003 został wybrany przez Pittsburgh Penguins z numerem 1. Od tego czasu był zawodnikiem tej drużyny w lidze NHL. W listopadzie 2014 przedłużył kontrakt o cztery lata. Od czerwca 2017 zawodnik beniaminka NHL, Vegas Golden Knights. W lipcu 2021 przeszedł do Chicago Blackhawks. W marcu 2022 został zaangażowany przez Minnesota Wild.

Uczestniczył w turnieju zimowych igrzysk olimpijskich 2010.

Sukcesy 

 Reprezentacyjne
  Srebrny medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2003, 2004
  Złoty medal igrzysk olimpijskich: 2010

 Klubowe
 Mistrzostwo dywizji AHL: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
 Mistrzostwo konferencji AHL: 2004 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
 F.G. „Teddy” Oke Trophy: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
 Mistrz dywizji NHL: 2008 z Pittsburgh Penguins
 Mistrz konferencji NHL: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
 Prince of Wales Trophy: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
  Puchar Stanleya: 2009, 2016, 2017 z Pittsburgh Penguins

 Indywidualne
 QMJHL i CHL 2002/2003:
 Coupe Telus – najlepszy zawodnik defensywy QMJHL
 Mike Bossy Trophy – najlepiej zapowiadający się profesjonalista QMJHL
 CHL Top Prospects Game
 Trzeci skład gwiazd
 Mistrzostwa świata juniorów do lat 20 w 2003:
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniej goli straconych na mecz: 1,37
 Skład gwiazd turnieju
 Najlepszy bramkarz turnieju
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) turnieju
 NHL (2010/2011):
 NHL All-Star Game
 NHL (2017/2018):
 NHL All-Star Game 2018

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Marc-André Fleury – profil na stronie NHL

Hokeiści Cape Breton Screaming Eagles
Hokeiści Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokeiści Pittsburgh Penguins
Hokeiści Vegas Golden Knights
Hokeiści Chicago Blackhawks
Hokeiści Minnesota Wild
Kanadyjscy hokeiści
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Zdobywcy Pucharu Stanleya